Persones:
 Salvador Dalí i Domènech, artista empordanès mundialment famós.
 Salvador Dalí i Cusí, notari i reconegut esperantista, nascut a Cadaqués el 1872, pare del pintor.
 Entitats:
 El Salvador Dalí Museum, situat a la ciutat de Saint Petersburg, Florida, als Estats Units.
 El Teatre-Museu Dalí a Figueres.
 La Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat, en el Cap de Creus, dins del terme municipal de Cadaqués.
 La Fundació Gala-Salvador Dalí, amb seu a Figueres.
 LEspace Dalí, un museu situat a París, França.
 Topònims:
 El Desert Salvador Dalí, o Desert Dalí, a Bolívia.